Bellbrook kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bellbrook (ort i Australien), New South Wales, Kempsey,

USA 

 Bellbrook, Ohio, ort, Greene County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar